Музей пряника:

 Музей городецкого пряника
 Музей «Мир торуньского пряника» ()
 Музей «Тульский пряник»

См. также 
 Музей хлеба (список)

Пряник